Warner Bros. Entertainment Inc. (communément appelé Warner Bros. ou abrégé en WB) est un studio de cinéma et de divertissement américain dont le siège est situé dans le complexe Warner Bros. Studios à Burbank, en Californie, et une filiale de Warner Bros. Discovery. Fondée en 1923 par quatre frères, Harry, Albert, Sam et Jack Warner, la société s'est imposée comme un leader de l'industrie cinématographique américaine avant de se diversifier dans l'animation, la télévision et les jeux vidéo, et fait partie des « Big Five » majeurs. Studios de cinéma américains, ainsi que membre de la Motion Picture Association (MPA).

La société est connue pour sa division de studios de cinéma, le groupe Warner Bros. Pictures, qui comprend Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, le groupe Warner Animation, Castle Rock Entertainment et DC Studios. Parmi ses autres atouts, figure la société de production télévisée Warner Bros. Television Studios. Bugs Bunny, un personnage de dessin animé créé par Tex Avery, Ben Hardaway, Chuck Jones, Bob Givens et Robert McKimson dans le cadre de la série Looney Tunes, est la mascotte officielle de l'entreprise.

Société de production de cinéma ayant son siège aux États-Unis